Sviny est un toponyme qui peut désigner :

Sviny, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Sviny, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Trhové Sviny, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie